Lanteri est un patronyme porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

Patronymes 
 Bruno Lanteri (1759-1830), prêtre catholique italien, fondateur de la congrégation des Oblats de la Vierge Marie ;
 Édouard Lanteri (1848-1917), sculpteur français naturalisé anglais ;
 Georges Lanteri-Laura (1930-2004), psychiatre français ;
 Julieta Lanteri (1873-1932), femme politique et féministe argentine d'origine italienne ;
 Laurent Lanteri (né en 1984), footballeur français ;
 Roger-Xavier Lantéri (1930-2022), journaliste français.